Voici la liste des planètes mineures numérotées de 409001 à 410000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 409001 à 410000

409001-409100

409101-409200

409201-409300

409301-409400

409401-409500

409501-409600

409601-409700

409701-409800

409801-409900

409901-410000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000